«Шёлковый путь-2011» — это 3-е событие ралли «Шёлковый путь». Мероприятие началось в Москве, России 10 июля и закончилось в Сочи 16 июля.

Этапы

Итоговый зачет

Автомобили

Грузовики

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в России в 2011 году
2013 год в автоспорте
Шёлковый путь (ралли)